Marburger Erklärung bezeichnet:

 die Marburger Erklärung zur Homöopathie, siehe Marburger Erklärung (1992)
 die Marburger Erklärung für Freiheit und Selbstbestimmung – gegen totalitäre Bestrebungen der Lesben- und Schwulenverbände, siehe Marburger Erklärung (2009)